Andrzej Bielski (1934-1996) – polski aktor
 Andrzej Bielski (1939-2013) – polski fizyk